Nord bezeichnet:

 die Himmelsrichtung Norden
 Kurzform von Nordwind, siehe Windrichtung

Nord heißen folgende geographischen Objekte:

 Nord (ZEAT), eine der acht Statistikregionen (Zone d’études et d’aménagement du territoire) in Frankreich
 Département Nord, französisches Département
 Département Nord (Haiti), Departement in Haiti
 Nord (Burkina Faso), Provinz in Burkina Faso
 Nord (Kamerun), Provinz in Kamerun
 Nordprovinz (Ruanda), Provinz in Ruanda

 ein Bremer Stadtbezirk, siehe Bremen-Nord #Stadtbezirk Nord
 Hamburg-Nord, Verwaltungsbezirk in Hamburg
 Nord (Hannover), Stadtbezirk in Hannover
 Station Nord, dänische Militärbasis auf Grönland
 Nord (Brandenburg an der Havel), ein Stadtteil von Brandenburg an der Havel, 
 Nord-Holland (Kassel), ein Stadtteil von Kassel, offiziell Nord (Holland)
 Nord Island, englischer Name für die Île du Nord in der Gruppe der Curzon-Inseln, Antarktis
 Nordbukta, Bucht der Insel Padda, Antarktis
 Nordhaugen, Hügel im Königin-Maud-Land
 Nordtoppen, Nunatak im Königin-Maud-Land
 Nord (Vereinigte Staaten), Ort im US-Bundesstaat Kalifornien

Nord ist der Familienname folgender Personen:

 Britta Nord (* 1969), deutsche Übersetzungswissenschaftlerin
 Christiane Nord (* 1943), deutsche Übersetzungswissenschaftlerin
 Cristina Nord (* 1968), deutsche Filmkritikerin und Kuratorin
 Friedrich Nord (1889–1973), deutscher organischer Chemiker und Biochemiker 
 Haavard Nord, norwegischer Programmierer
 Ilona Nord (* 1966), deutsche evangelische Theologin
 Julie Nord (* 1970), dänische bildende Künstlerin
 Karl Nord (1912–2003), deutscher Widerstandskämpfers gegen den Nationalsozialismus
 Kathleen Nord (1965–2022), deutsche Schwimmerin
 Ole Tom Nord (* 1940), norwegischer Skispringer
 Orla Nord (* 1875), dänischer Bahnradsportler

 Richard Nord, amerikanischer Filmeditor
 Thomas Nord (* 1957), deutscher Politiker (Die Linke)

Nord, Weiteres:
 Nord Aviation, französischer Flugzeughersteller 
 Nord (1991), französisches Filmdrama von Xavier Beauvois aus dem Jahr 1991
 Nord (2009), norwegischer Film von Rune Denstad Langlo aus dem Jahr 2009
 Reederei Nord, Hamburg
 eine Marke elektronischer Musikinstrumente des Herstellers Clavia
 Getriebebau Nord, Antriebstechnik-Hersteller

NORD steht für:
 Compagnie des chemins de fer du Nord, ehemalige französische Eisenbahngesellschaft
 NORD (Magazin), kostenloses werbefinanziertes Magazin

Siehe auch:
 Norden (Begriffsklärung)
 North, Nort, Nordh
 Noord (Begriffsklärung)